Kongres je setkání či shromáždění, vědecká či odborná nebo diplomatická konference či sympozium. Dále může označovat: 
 stranický sjezd
 mírový kongres

 historie
 Vídeňský kongres (1515)
 Vídeňský kongres
 Berlínský kongres
 Opavský kongres
 Haagský kongres – rozcestník
 Erfurtský kongres
 Pařížský kongres
 Kongres v Cáchách
 Kongres utlačovaných národností

zákonodárný sbor či komora
 Kongres Spojených států amerických 
 Kongres poslanců Španělska

politické strany
 Indický národní kongres
 Kongres nové pravice
 Africký národní kongres
 Nepálský kongres

vědecké kongresy
 Mezinárodní botanický kongres
 Mezinárodní astronautický kongres

jazykové (mezinárodní) organizace
 Mezinárodní kongres esperantské mládeže
 Světový kongres esperanta

náboženství
 Eucharistický kongres
 Mezinárodní eucharistický kongres

organizace národnostních menšin
 Kongres Poláků v České republice

mezinárodní organizace
 Světový kongres Slováků
 Světový židovský kongres
Světový sionistický kongres

šachy
 Šachový kongres je šachový turnaj konaný v jednom městě. Obvykle trvá od 1 dne do 1 týdne. Doprovázen může být také turnajem v kompozičním šachu.

Související články 
 konference
 summit

Externí odkazy